El Jícaro (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement El Progreso
El Jícaro (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Nueva Segovia
El Jícaro (rivier), een zijrivier van de Cocorivier in Nicaragua